Ландифе́-э-Бертеньмо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02403.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 292 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 170 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 115 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 62,0 %). Из 115 активных жителей работали 106 человек (61 мужчина и 45 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 55 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ландифе-э-Бертеньмон

Коммуны департамента Эна